Трещёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Трещёва, Елена Фёдоровна (1919 — ?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Трещёва, Надежда Ивановна (род. 1936) — советский монтажёр мультфильмов.